Дубосса́рский райо́н:
 Дубоссарский район — район Республики Молдова
 Дубоссарский район — район Молдавской ССР
 Дубоссарский район — район Приднестровской Молдавской Республики